Ponhölzel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Ponhölzel (1681–1757), evangelisch-lutherischer Pfarrer und Lieddichter, Sohn von Johann Caspar Ponhölzel
 Johann Caspar Ponhölzel (1645–1714), deutscher Pädagoge und Lieddichter

Siehe auch:
 Ponholzer